A Praia de Pontal do Sul, também conhecida como Boca da Barra, esta localizada no estado do Espírito Santo e fica situada na margem direita do Rio São Mateus, na parte da Ilha de Guriri pertencente a Conceição da Barra.

Galeria

Pontal